

Codici 
 UNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Unalakleet, Unalakleet (Alaska), Stati Uniti
 unk – codice ISO 639-3 della lingua enawené-nawé

Musica
 Unk – rapper statunitense di Atlanta

Altro 
 Unk – abbreviazione di Unknown, "sconosciuto"